Il calpestamento è l'atto del calpestare, ovvero pestare qualcosa sotto i piedi (anche in senso figurato).

Nello specifico può riferirsi a:
 Calpestamento, in ecologia indica l'effetto del passaggio di animali su un suolo;
 Crush fetish, feticismo legato al desiderio di vedere calpestato un oggetto;
 Trampling, pratica sessuale legata al calpestamento di un partner.